Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1986/1987 — 51-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Тесла Пардубице, обыгравший в финале плей-офф Дуклу из Йиглавы.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась по сравнению с прошлым сезоном: 12 команд проводили 2-круговой турнир, после чего каждая команда играла еще 12 игр, причём соперники определялись исходя из мест, занятых после 22-го тура. Первые 8 команд выходили в плей-офф, 4 последние играли переходный турнир за сохранение места в первой лиге. Финал плей-офф игрался до 3-х побед, все остальные серии до 2-х. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стал клуб Тесла Пардубице, обыгравший в финале йиглавскую Дуклу. Финальная серия получилась очень упорной, для определения победителя понадобилось все 5 матчей. В решающей игре Пардубице одержал победу со счётом 3:2 в дополнительное время. Главным героем чемпионата стал вратарь Теслы Доминик Гашек, который провёл все 43 матча своей команды и был признан лучшим хоккеистом Чехословакии 1987 года, получив приз Золотая клюшка.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Тесла Пардубице — ТЕ Готтвальдов — 2:0 (6:2, 4:2)

Спарта Прага — Слован Братислава — 2:0 (7:1, 3:2)

Дукла Йиглава — Мотор Ческе-Будеёвице — 2:0 (9:3, 1:0)

ВСЖ Кошице — Зетор Брно — 2:1 (8:1, 2:3 ОТ, 4:0)

Полуфиналы 
Тесла Пардубице — ВСЖ Кошице — 2:0 (7:1, 6:4)

Спарта Прага — Дукла Йиглава — 0:2 (3:4, 2:4)

Финал 
Тесла Пардубице — Дукла Йиглава — 3:2 (6:1, 1:6, 1:0, 2:3, 3:2 ОТ)

За 3-е место 
Спарта Прага — ВСЖ Кошице — 2:0 (4:2, 5:1)

За 5-8 место 
Зетор Брно — ТЕ Готтвальдов — 0:2 (3:7, 3:4)

Мотор Ческе-Будеёвице — Слован Братислава —  1:2 (4:5, 5:4, 2:3)

За 5-е место 
Слован Братислава — ТЕ Готтвальдов — 2:1 (4:1, 3:9, 7:4)

За 7-е место 
Зетор Брно —  Мотор Ческе-Будеёвице — 2:1 (3:1, 3:7, 6:3)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ян Яшко (Слован) — 33 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Доминик Гашек, Михал Копачка

Защитники

Петр Прайслер, Станислав Мечиар, Павел Марек, Милош Грубеш, Иржи Зайдль, Ян Левински, Мартин Стршида

Нападающие

Отакар Янецки, Иржи Шейба, Эвжен Мусил, Иржи Ироутек, Зденек Чех, Йозеф Славик, Петр Вршански, Иржи Коваржик, Мирослав Бажант, Лудвик Копецки, Петр Хлупач, Ондржей Гершман, Ладислав Динис, Либор Герольд

Тренеры — Карел Франек и Горимир Секера (старший)

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие команды, занявшие 4 последних места. Исходя из мест, занятых в регулярном чемпионате, клубы получали бонусные очки перед началом турнира (9 место — 3 очка, 10 — 2, 11 — 1, 12 — 0). По итогам турнира 3 клуба сохранили место в первой лиге, Витковице выбыл во вторую лигу.

Ссылки 
 Сезон 1986/87 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1986 году
Спорт в Чехословакии в 1987 году
1986 год в хоккее
1987 год в хоккее